The High Sign – film del 1916 diretto da Bobby Burns e Walter Stull
 The High Sign – film del 1917 diretto da Elmer Clifton
 Tiro a segno (The High Sign) – film del 1921 diretto da Buster Keaton e Eddie Cline